Christental ist der Name folgender Orte:

 Christental (Tal), Talabschnitt des Schwarzwiesenbachs bei Lauterstein, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Christental (Gemeinde Rabenstein), Ortsteil von Rabenstein an der Pielach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich